L'Année du rat peut désigner :
 L'Année du rat est un groupe de rock français. 
 L'Année du rat est le  de la série de bande dessinée Jess Long de Arthur Piroton et Francis Dorao.